FA Cup (The Football Association Challenge Cup), v češtině známý jako Anglický pohár, je anglický fotbalový pohár. Jedná se o nejstarší fotbalovou klubovou soutěž na světě, jejíž první ročník byl odehrán už v roce 1872. Pohár pořádá Anglická fotbalová asociace pro týmy z prvních deseti úrovní ligového systému. Nejvíce titulů má na svém kontě londýnský Arsenal FC s celkovými 14 triumfy. Vedle Anglického poháru se hraje také Ligový pohár pořádaný ligovou asociací pro týmy ze čtyř nejvyšších anglických lig.

Vítězové

Kluby podle počtu účastí ve finále 

Kluby označené kurzívou jsou v dnešní době zaniklé. Skotský celek Queen's Park v soutěži přestal působit po intervenci a následnému zákazu hraní od Scottish Football Association v roce 1887.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 EFL Cup
 Community Shield
 Football League First Division
 Premier League

Externí odkazy 
 
 England FA Challenge Cup Finals, RSSSF.com 

 
Anglické fotbalové soutěže
Sportovní události založené roku 1872
Britský pohár